Glinde – città tedesca dello Schleswig-Holstein
 Glinde – frazione della città tedesca di Barby nella Sassonia-Anhalt